Мо́винкель, Му́винкель ():

 Мовинкель, Агнес (1875—1963) — норвежский театральный деятель, актриса, режиссёр.
 Мовинкель, Рагнхильд (род. 1992) — норвежская горнолыжница, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года.
 Мовинкель, Сигмунд (1884—1965) — норвежский протестантский экзегет.
 Юхан (Йохан) Людвиг Мовинкель ():
 Йохан Людвиг Мовинкель старший (1870—1943) — норвежский премьер-министр.
 Юхан Людвиг Мовинкель младший (1895—1940) — норвежский композитор и дирижёр.